Панамериканский чемпионат по борьбе 2018 года проходил с 3 по 6 мая в Лиме (Перу).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2018
Май 2018 года
Международные спортивные соревнования в Лиме
Спорт в Перу в 2018 году
Спорт в Южной Америке в 2018 году
Панамериканские чемпионаты в 2018 году
Панамериканские чемпионаты в Перу
Борьба в Перу